Guardiola kan avse:

Guardiola (växter) – ett släkte av korgblommiga växter
Pep Guardiola – en spansk fotbollsspelare och tränare